L'edizione 1980 della Pervaja Liga fu la 40ª della seconda serie del Campionato sovietico di calcio; vide la vittoria finale del .

Stagione

Novità
Il numero di squadre rimase fermo ventiquattro, con le promosse Karpaty e Kuban', sostituite da Zarja e Kryl'ja Sovetov Kujbyšev retrocesse dalla Vysšaja Liga, mentre le retrocesse Alga Frunze, Dinamo Leningrado, Kolchozči Aşgabat, Terek Groznyj, Zvezda Perm' e Traktor Pavlodar furono rimpiazzate dalle neopromosse Buston Džizak, Guria Lanchkhuti, Iskra Smolensk, Dinamo Stavropol, SKA Khabarovsk e Kolos Nikopol.

Formula
Come nella passata edizione il campionato fu organizzato in un girone unico: le ventiquattro partecipanti si incontravano in gare di andata e ritorno, per un totale di 46 incontri per squadra; erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Come nella massima serie era previsto un limite nel numero massimo di pareggi che generano punti per squadra: dal tredicesimo pareggio in poi, infatti, le partite finite in pari non davano punti alle squadre.

A differenza della precedente stagione venivano promossi in Vysšaja Liga le prime due classificate, anziché le prime tre; furono inoltre ridotte le retrocessioni in Vtoraja Liga che riguardavano le ultime tre squadre in classifica anziché le ultime sei.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Penalizzazioni per pareggi
2 punti: Žalgiris Vilnius
3 punti: Šinnik e Spartak Nal'čik
4 punti: Fakel Voronež e Kryl'ja Sovetov Kujbyšev

Verdetti
Tavrija e Dnepr' promossi in Vysšaja Liga 1981.
Spartak Nal'čik, Kryl'ja Sovetov Kujbyšev e Uralmaš retrocessi in Vtoraja Liga.

Risultati

Voci correlate
Vysšaja Liga 1980
Kubok SSSR 1980

Collegamenti esterni

Calcio nel 1980
1980